Die 7. Bandy-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 19. Februar bis 22. Februar 2014 im finnischen Lappeenranta statt.

Erstmals gewann die russische Nationalmannschaft den Titel. Im Finale besiegten die Russinnen die bislang stets erfolgreichen Schwedinnen mit 3:1. Bronze ging an Finnland.

Gruppenphase

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Website der Weltmeisterschaft (englisch & finnisch)

2014
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Lappeenranta
Bandywettbewerb der Damen
Bandy (Finnland)